Ліф (від  — «корпус») — предмет одягу, звичайно жіночого, який облягає груди і спину, верхня частина сукні. Від цього слова походить і «ліфчик» — розмовна назва бюстгальтера. В Україні також називався стан, стано́к, ста́ник.

Прізвище 

 Залман Ліф (Авраам Ліфшиц; 1900—1950) — ізраїльський картограф—фотограф
 Генрі Ліф (1862—1931) — британський гравець у рекетс, призер літніх Олімпійських ігор

Топонім 
 Ліф — острів в архіпелазі Танга в Тихому океані (Папуа Нова Гвінея)

Примітки